Falconi ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Falconi (1871–1954), italienischer Schauspieler
 Arturo Falconi (1867–1934), italienischer Schauspieler
 Dino Falconi (1902–1990), italienischer Drehbuchautor
 Fander Falconí (* 1962), ecuadorianischer Ökonom und Politiker
 Francesco Falconi (* 1976), italienischer Schriftsteller
 Giovanni Battista Falconi (polnisch: Jan Chrzciciel Falconi, etwa 1600–1660), Innenarchitekt und Stuckateur
 Irina Falconi (* 1990), US-amerikanische Tennisspielerin
 Livio Muzi Falconi (* 1936), italienischer Diplomat
 María Inés Falconi (* 1954), argentinische Autorin

Siehe auch:
 Falcone